Чедомир „Чедо“ Христов (Струмица, 1. мај 1938 — Скопље, 30. мај 2011) је био југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Ветар во кутиче кибрит ТВ филм || /
|-
| 1970. || Детективи ТВ серија || /
|-
| 1975. || Волшебното самарче ТВ серија || /
|-
| 1976. || Најдужи пут || Стојан (као Чедомир Христов)
|-
| 1977. || Најдужи пут ТВ серија || /
|-
| 1979. || Жена од малтер ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Време, води || Митрус
|-
| 1981. || Булки крај шините ТВ серија || /
|-
| 1982. || Едно лето ТВ серија || /
|-
| 1985. || Трговецот од Солун ТВ филм || Зан
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1993. || Бог да ги убие спионите ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2003. || Чекор пред времето Кратки филм || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1938.
Умрли 2011.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Струмичани